Stormvogelachtigen
 Kuhls pijlstormvogel
 Grote pijlstormvogel
 Grauwe pijlstormvogel